Spert ist der Familienname von:
 Thomas Spert († 1541), englischer Kapitän und erster  Master of the Mariners of England

Sonstiges:
 Spert Arch, Brandungstor im Palmer-Archipel, Antarktis
 Spert Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis